Това е списък на министър-председатели на Люксембург от 1959 г.

Списък

Източници